Le tournoi de tennis de Canberra est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2006, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 8 au .

Anabel Medina Garrigues remporte le simple dames. En finale, elle bat Cho Yoon-jeong, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Marta Domachowska et Roberta Vinci.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Canberra
 Saison 2006 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2006
Canberra
Tennis en Australie en 2006
Tennis en janvier 2006